A Urpo Ylönen-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), melyet a szezon végén ítélnek oda a legjobb kapusnak.

A díjazottak

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán

SM-liiga trófeák